USS Minnesota je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Minnesota (1860.) 
 USS Minnesota (BB-22)

Minnesota